Kara kan syfta på:
 Kara – en armring av järn som bärs av sikher
 Kara (musikgrupp) – en sydkoreansk musikgrupp aktiv 2007–2016
 Kara-klass – NATO:s benämning på en klass sovjetiska/ryska ubåtsjaktkryssare

Geografi

Syrien 

 Qārah (ort), Rif Dimashq,

Togo 

 Kara, Togo, stad, 
 Kara (region)

Robotskapade Syrienförgreningar